Зелёный Фонарь — имя множества вымышленных персонажей, супергероев комиксов DC

 Зелёный Фонарь — супергеройский фильм 2011 года режиссёра Мартина Кэмпбелла, основанный на одноимённом комиксе.
 Green Lantern: Rise of the Manhunters — компьютерная игра по мотивам фильма
Корпус Зелёных Фонарей
 Гай Гарднер
 Кайл Райнер
 Абин Сур
 Алан Скотт
 Мого
 Томар-Ре
 Хэл Джордан
 Джон Стюарт
 Киловог
 Синестро
 Список Зелёных Фонарей

Серии комиксов
 Green Lantern Versus Aliens
 Green Lantern: New Guardians
 Green Lantern: Rebirth

Зелёный Фонарь в других произведениях

Мультипликация
 Зелёный Фонарь: Первый полёт
 Зелёный Фонарь: Изумрудные рыцари
 Зелёный Фонарь (мультсериал)

Зелёный Фонарь